

Geografia 
 Bela Vista do Toldo
 Toldo paese del Giappone

Persone 
 Camille Toldo (1989) – schermidore francese
 Francesco Toldo (1971)  – ex calciatore italiano
 Giuliana Toldo (1975) – ex pallavolista italiana, sorella di Francesco
 Guilherme Toldo (1992) – schermidore brasiliano
 Pietro Toldo (1860-1926) – linguista e comparatista italiano

Altro 
 Anolis toldo – specie di lucertola della famiglia Dactyloidae
 Rowlandius toldo – specie di schizomide della famiglia Hubbardiidae